Новинский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Новинский, Борис Серафимович (род. 1937) — российский учёный, специалист в области разработки систем подрыва и нейтронного инициирования ядерных зарядов.
 Новинский, Вадим Владиславович (род. 1963) — предприниматель, основной владелец «Смарт-групп» и «Смарт-холдинг».
 Новинский, Мстислав Александрович (1841—1914) — русский врач, заложил основы экспериментальной онкологии.
 Новинский, Ромуальд Доминикович (1862 — после 1906) — инженер-технолог, российский предприниматель.

Населённые пункты 
 Новинский — посёлок в Камызякском районе Астраханской области.
 Новинский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Новинский — посёлок в Суземском районе Брянской области.

Другие значения 
 Новинский бульвар 
 Новинский монастырь 
 Новинский переулок 
 Новинский сельсовет
 Новинская